Eichhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Eichhoff (1909–1976), deutscher Verwaltungsjurist und Verkehrsrechtler
 Ernst Eichhoff (1873–1941), deutscher Politiker (NLP, DVP) und Oberbürgermeister von Dortmund
 Eugen Eichhoff (1897–1983), deutscher Kunstturner, Vorstand und Ehrenmitglied des DTB, Mitbegründer der Deutschen Olympischen Gesellschaft
 Franz Eichhoff (* 1875; † nach 1933), deutscher Jurist und Politiker (DVP)
 Franz Richard Eichhoff (1859–1921), deutscher Eisenhüttenmann
 Johann Joseph Eichhoff (1762–1827), Bürgermeister von Bonn und Rheindirektor zur Zeit Napoléon Bonaparte
 Johann Peter Eichhoff (1755–1825), aufklärerischer Publizist, Historiker des Rheinlandes und Beamter in französischen Diensten
 Karin M. Eichhoff-Cyrus (* 1949), deutsche Sprachwissenschaftlerin

Siehe auch:
 Eichhof